Ле-Фусре́ (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Мюре.

Код INSEE кантона — 3113. Всего в состав кантона Ле-Фусре входят 15 коммун, из них главной коммуной является Ле-Фусре.

Население 
Население кантона на 2009 год составляло 5979 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Ле-Фусре на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE
 Расположение кантона Ле-Фусре на карте Франции

Кантоны департамента Верхняя Гаронна